Tratado de Varsóvia pode referir-se a:

Tratado de Varsóvia (1705), uma aliança polaco-lituana-sueca durante a Grande Guerra do Norte
Tratado de Varsóvia (1745), uma aliança entre a Grã-Bretanha, Áustria, a República Holandesa e Polônia-Saxônia concordando em respeitar a Pragmática Sanção
Tratado de Varsóvia (1768), concessão de direitos de minorias religiosas
Tratado de Varsóvia (1773), tratado entre a Polônia e a Áustria; tratado entre a Polônia e a Prússia (Frederico II garantindo o livre exercício da religião para os católicos das províncias anexadas)
Tratado de Varsóvia (1920), entre a Polônia e a República Nacional Ucraniana durante a guerra polaco-soviética 
Pacto de Varsóvia (1955), um acordo de defesa mútua assinado pelos países do bloco oriental em resposta a OTAN
Tratado de Varsóvia (1970), acordo de fronteira entre a Alemanha Ocidental e a República Popular da Polônia
Tratado da Fronteira Alemanha-Polónia (1990), acordo germano-polaco definindo as suas fronteiras na linha do Oder-Niesse